Christina Ebner
 Jeannie Ebner
 Klaus Ebner
 Margaretha Ebner
 Marie von Ebner-Eschenbach
 Michl Ebner
 Toni Ebner
 Wolfgang Ebner